Ива́н Бо́йко:
 Бойко, Иван Васильевич (род. 1950) — народный депутат Украины 1-го созыва.
 
 Бойко, Иван Давыдович (1899—1971) — украинский советский историк, доктор наук.
 Бойко, Иван Иванович (1916—1953) — Герой Советского Союза.
 Бойко, Иван Никифорович (1910—1975) — танкист, дважды Герой Советского Союза.
 Бойко, Иван Николаевич (1934—2013) — русский советский писатель.
 Бойко, Иван Павлович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Иван Фёдорович (1912—1995) — советский офицер-танкист. Почётный гражданин города Магадана.
 Бойко, Иван — советский футболист. Примечания